Abbath Doom Occulta – cantautore norvegese e fondatore del gruppo black metal Immortal 
 Abbath – gruppo musicale black metal norvegese fondato dall'ex frontman degli Immortal Abbath Doom Occulta
 Abbath – album del gruppo omonimo del 2016